Старое — деревня в Торжокском районе Тверской области. Входит в состав Богатьковского сельского поселения.

Расположена в лесистой местности, на левом берегу Рачайны в 26 км к юго-западу от Торжка и в 70 км к западу от Твери.

Ранее процветавшая, в настоящее время полузаброшенная деревня с восемью дворами. Дорог с твёрдым покрытием нет.

История 
На середину XIX века относилась к Страшевицкой волости Старицкого уезда.

Население 

По состоянию на 2008 год постоянных жителей — 3.

Примечания 

Населённые пункты Торжокского района